1533 км, 1533-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные и обгонные пункты, разъезды и пр.

 1533 км (железнодорожная будка) — название до 10 сентября 2007 года хутора Бишкаин в Давлекановском районе Башкортостана в составе Поляковского сельсовета.

 1533 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги (Башкортостан). Код: 657127.
 1533 км — наименование остановочного пункта Шпальник Свердловской железной дороги в городе Кунгуре Пермского края до октября 2021 года. Код: 763646.

Примечания